Soemu Toyoda (1885–1957) - een admiraal in de Japanse Keizerlijke Marine 
 Kiichiro Toyoda (1894–1952) - een Japanse industrieel 
 Sakichi Toyoda (1867–1930) - een Japanse uitvinder
 Toyota (stad) - een stad in de Japanse prefectuur Aichi
 District Toyota - een district in de Japanse prefectuur Hiroshima
 Toyoda (Shizuoka) - een voormalige gemeente in de Japanse prefectuur Shizuoka
 Toyota (Yamaguchi) - een voormalige gemeente in de Japanse prefectuur Yamaguchi 
 Toyota - een Japanse autofabrikant
 Toyota Racing - een Japans Formule 1-team
 Toyota Industries
 Toyota (rallysport)